West Midlands steht für:

 Region West Midlands, eine Region in England
 West Midlands (Metropolitan County), ein Metropolitan County in England